Бајрам, у муслиманској култури, може да се односи на:
 Курбан-бајрам, празник који траје четири дана (око два мјесеца након рамазана);
 Рамазански бајрам, празник који траје три дана (непосредно након рамазана).

Ислам
Арабизми